Чхери:

 Чхери — мост в Грузии (Аджария).
 Чхери — река в Грузии.
 Чхери — селение в Харагаульском муниципалитете, Грузия.